Metamorphosis steht für:

Musik:
 Metamorphosis (Mercenary-Album), Musikalbum von Mercenary
 Metamorphosis (Papa-Roach-Album), Musikalbum von Papa Roach
 Metamorphosis (Rolling-Stones-Album), Musikalbum der Rolling Stones
 Metamorphosis (EP), Extended Play von Ulver
 Metamorphosis (Band), Schweizer Band
 Metamorphosis (17-Hippies-Album), Musikalbum von 17 Hippies

Filme:
 Metamorphosis (1990), US-amerikanischer Horror-SF-Film von Glenn Takakjian
 Metamorphosis (2002), russischer Film von Valeri Fokin (Originaltitel: Превращение)
 Metamorphosis (2007), deutsch-ungarischer Spielfilm von Jenö Hodi um die Gestalt der Elisabeth Báthory
 Metamorphosis 2 – Die Stunde des Monsters, US-amerikanischer Spielfilm (1989) von John R. Bowey
 Originaltitel von Lizard (Film)

Sonstiges:
 Titel einer dreiteiligen Gemäldeserie von M. C. Escher in extremem Breitformat (Metamorphosis I, Metamorphosis II und Metamorphosis III)

MetaMorphosis steht für:

 XML-Prozessor, siehe XSL_Transformation #MetaMorphosis

Siehe auch:

 Metamorphose